Кубок Федерации 1987 — футбольный турнир, проведённый по системе 2-кругового группового турнира в 4 группах с выбыванием по результатам одного матча для 2 лучших команд из каждой группы. Финал состоялся в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский» 18 ноября 1987 г. Победителем стал московский «Спартак».

Групповой турнир

Группа А

Результаты

Группа Б

Результаты

Группа В

Результаты

Группа Г

Результаты

Кубковая стадия

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Кубок Федерации футбола СССР 1987 на footballfacts.ru
 Протоколы матчей на сайте fc-dynamo.ru
 Кубок Федерации футбола СССР 1987 на сайте wildstat.ru

Кубок Федерации футбола СССР
Футбол в СССР в 1987 году